Noemi ou Naomi (em hebraico: נָעֳמִי, Nā'omī), posteriormente designada como Mara (em hebraico: מרא, Marah), é a tataravó do rei Davi, e uma das ancestrais de Jesus, mencionada pela primeira vez no livro de Rute.

Relato Bíblico 
De acordo com o relato bíblico, nos tempos em que os juízes governavam a nação de Israel, houve um período de carestia em Canaã, pelo que Noemi e seu esposo Elimeleque, bem como seus filhos Malom e Quiliom migraram-se para o país de Moabe.

Com a morte de Elimeleque, seus filhos casam-se com Orfa e Rute, mulheres moabitas. Porém, ambos os descendentes vêm a falecer, pelo que Noemi resolve retornar para Israel.

Enquanto Orfa resolve permanecer em sua terra, Rute, mesmo sendo estrangeira, acompanha Noemi e ambas seguem para a cidade de Belém.

Sabiamente, Noemi busca aproximar Rute de Boaz, um rico parente de seu falecido esposo. Os dois se casam e geram um filho que se chamou Obed.

Informam os últimos versos do livro de Rute que Obede teria sido criado por Noemi. Ele veio a ser o avô do rei Davi.

A história de Rute e Noemi reivindicam o direito do estrangeiro e da viúva, que sempre foram fortemente rejeitados na história de Israel.

Genealogia: a Descendência de Davi

Mulheres no Antigo Testamento
Livro de Rute